Дур — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Эно, округ Монс. Принадлежит Французскому языковому сообществу Бельгии. На площади 33,32 км² проживают 16 810 человек (плотность населения — 505 чел./км²), из которых 48,05 % — мужчины и 51,95 % — женщины. Средний годовой доход на душу населения в 2003 году составлял 10 682 евро.

Почтовый код: 7370. Телефонный код: 065.

См.также

Ссылки 
 www.communedour.be

Коммуны провинции Эно